Поль Сабатье́ (; , Каркассон — , Тулуза) — французский , лауреат Нобелевской премии по химии за 1912 год.

Биография 
Родился в семье коммерсанта Алексиса Сабатье; среднее образование получил в лицеях Каркассона и Тулузы и в колледже св. Марии в Тулузе. В 1874—1877 годах обучался в Политехнической школе в Париже. В 1877—1878 годах преподавал физику в лицее в Ниме, а затем стал ассистентом выдающегося физикохимика Марселена Бертло в Коллеж де Франс. В 1880 году защитил диссертацию на степень доктора, посвящённую термохимии серы и сульфатов.

В 1881—1882 годах изучал физику в университете Бордо. С 1882 года преподавал в Тулузском университете; в 1884 году стал профессором кафедры химии, которую возглавлял до конца своей научной карьеры. С 1905 по 1929 год был деканом факультета наук.

Член Парижской академии наук (с 1913 года), Лондонского королевского общества, Американского химического общества, многих других академий и научных обществ. Командор ордена Почётного легиона.

Научная работа 
Основные направления исследований Сабатье — термохимия и катализ. В 1878—1897 годах выполнил серию работ по термохимическому исследованию сульфидов, селенидов и галогенидов металлов; изучал кинетику реакций с участием фосфорных кислот. Совместно со своим учеником Ж. Б. Сандераном начал использовать в качестве катализаторов железо, кобальт, никель и медь вместо благородных металлов.

В 1897 году совместно с Сандераном выполнил прямое одностадийное гидрирование этилена до этана в присутствии катализатора — порошкообразного никеля (реакция Сабатье-Сандерана). В 1899—1901 годах провёл каталитическое гидрирование ряда других олефинов, а также ацетиленовых и ароматических углеводородов; в 1901 году получил циклогексан гидрированием бензола. В том же году предложил свою теорию гидрогенизационного катализа, согласно которой роль металлических катализаторов заключается в образовании промежуточных соединений — гидридов металлов.

В 1902 году синтезировал на никелевом катализаторе метан из монооксида углерода и водорода; показал возможность каталитического восстановления оксидов азота и нитросоединений. В 1907—1911 годах исследовал каталитические превращения спиртов в присутствии мелкораздробленных металлов и их оксидов, показав, что одни из них вызывают дегидратацию спиртов, а другие — дегидрогенизацию. Для повышения устойчивости мелкодисперсных металлов первым начал использовать т. н. носители катализаторов («подложку»). В 1909 году осуществил каталитическую парофазную гидрогенизацию непредельных карбоновых кислот (этот процесс нашёл применение в производстве маргарина).

В 1912 году Сабатье была присуждена Нобелевская премия по химии «за предложенный им метод гидрогенизации органических соединений в присутствии мелкодисперсных металлов, который резко стимулировал развитие органической химии», включая открытие так называемой реакции Сабатье; премию разделил с ним Виктор Гриньяр.

Память 
В 1979 году Международный астрономический союз присвоил имя Сабатье кратеру на видимой стороне Луны.

Примечания

Литература 
 
 

Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Награждённые медалью Дэви
Члены Французской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Ирландской королевской академии
Члены Шведской королевской академии наук
Почётные члены Польского химического общества
Почётные доктора Университета Порту